Briegel bezeichnet:

 ein vor allem im Ostalbkreis und im Landkreis Göppingen verbreitetes Gebäckstück, siehe Schwäbische Seele#Varianten
 Briegel der Busch

Briegel ist der Familienname folgender Personen:
Eva Briegel (* 1978), deutsche Musikerin
Hans J. Briegel (* 1962), deutscher Physiker
Hans-Peter Briegel (* 1955), deutscher Fußballspieler und Trainer
Wolfgang Carl Briegel (1626–1712), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Epitaph der Familie Briegel, befindet sich links neben dem Eingang zur Galluskirche in Pappenheim im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Bayern)
 Priegel